WRH steht für:
 WRH Walter Reist Holding, ein Schweizer Industrieunternehmen

WRH wird verwendet als Abkürzung für:
 Wolfratshausen, eine Stadt in Bayern

WRH